BGC peut faire référence à :
 la version bimode des autorails à grande capacité de la SNCF B 81500 et B 82500 ;
 Biased Gene Conversion (en français, conversion génique biaisée),  un biais de réparation de la séquence d'ADN vers la paire GC lors d'un mésappariement AG ou TC ;
 banque de grande clientèle ;
 brushless gimbal controller : contrôleur de nacelle gyrostabilisée avec moteurs brushless (milieu aéronautique, généralement drones et avions) ;
 .